«The Dude's Experience with a Girl on a Tandem» — американский короткометражный немой комедийный фильм, снятый на студии Мутоскоп и Байограф.

Сюжет 
Фильм показывает группу купающихся девушек, резвящихся в прибое, одна из которых находится на берегу с велосипедом-тандемом и направляет его в воду, где его ловят другие девушки...

Производство 
Съёмки фильма проходили в августе 1898 года. Место съёмок: Фар-Рокауэй, Квинс, Нью-Йорк, США.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке